Pall steht für:

 Pall Corporation, US-amerikanisches Unternehmen für Filtrieranlagen und -produkte

Personen:
 Adalbert Pall (1918–2001), rumänischer Fußballspieler
 Alex Pall (* 1985), US-amerikanischer DJ, siehe The Chainsmokers
 Elisabeth Pall (* 1951), österreichische Skirennläuferin
 Gerti Pall (* 1932), österreichische Schauspielerin
 Gloria Pall (1927–2012), US-amerikanisches Model und Schauspielerin 
 Jón Páll Bjarnason (1938–2015), isländischer Jazzgitarrist
 Martin Pall, amerikanischer Biochemiker
 Olga Pall (* 1947), österreichische Skirennläuferin
 Vincenz Pall von Pallhausen (1759–1817), bayerischer Beamter, Archivar und Historiker

Páll steht für:
 Páll, isländischer und färöischer Name

Siehe auch:
 Pál
 Pal